Пиња има више значења:
 Пиња (Козенца), је насеље у Италији у округу Козенца, региону Калабрија
 Пиња (Империја), је насеље у Италији у округу Империја, региону Лигурија
 Пиња (Лопез), насеље у Мексику у савезној држави Чивава у општини Лопез
 Пиња (Сан Луис де ла Паз), насеље у Мексику у савезној држави Гванахуато у општини Сан Луис де ла Паз
 Пиња (река)